Кью́сак, или Кью́зак (Cusack) — фамилия ирландского происхождения.

Носители фамилии 
 Кьюсак, Джоан (род. 1962) — американская актриса.
 Кьюсак, Джон (род. 1966) — американский актёр.
 Кьюсак, Димфна (1902—1981) — австралийская писательница.
  (1925—2003) — американский актёр.
 Кьюсак, Кэрол (род. 1962) — австралийский религиовед и историк религии.
  (род. 1968) — ирландская актриса.
  (1920–1977) — ирландская актриса.
  (род. 1959) — ирландская актриса.
  (род. 1962) — театральный продюсер.
 Кьюсак, Сирил (1910—1993) — ирландский актёр.
 Кьюсак, Сорча (род. 1949) — ирландская актриса.
 Кьюсак, Шинейд (род. 1948) — ирландская актриса.
 Кьюсак, Энн (род. 1961) — американская актриса.